O Festival Eurovisão da Canção de 2018 (; ) foi a 63.ª edição do certame musical anual, que se realizou pela primeira vez em Portugal após a vitória de Salvador Sobral na edição anterior, em Kiev, Ucrânia, com a canção Amar pelos Dois.

Os espetáculos do evento decorreram na Altice Arena, em Lisboa. As semifinais ocorreram nos dias 8 e 10 de maio e a final aconteceu a 12 de maio.

O slogan escolhido para a edição - All Aboard! (em português: Todos a Bordo!) - foi revelado a 7 de novembro de 2017. Por esta altura, a RTP havia já confirmado a presença de 43 países no evento.

Localização

Local 

O local escolhido para realizar os três espetáculos (semifinais e final) foi a Altice Arena (anteriormente designada de MEO Arena e também conhecida como Pavilhão Atlântico), situada na capital do país, Lisboa.

O pavilhão, construído para a Exposição Mundial de 1998 (abreviadamente conhecida como Expo '98), é um espaço destinado a atrações públicas, festivais e outros espetáculos. Localizado na freguesia do Parque das Nações, tem capacidade para 20 000 espectadores, sendo o maior pavilhão de espetáculos de Portugal e o terceiro maior da Europa.

Este tem ligações de metro ao Aeroporto Humberto Delgado e comboio nas proximidades, mais precisamente pela Gare do Oriente, que o conecta ao resto do país e à União Europeia. É também acessível por outros meios de transporte, como o autocarro ou o táxi.

A Altice Arena oferece ainda serviços como a bilheteira Blueticket, bares e multibanco e está adaptada a pessoas com mobilidade condicionada, visto que tem lugares específicos para estas assistirem aos eventos. O parque de estacionamento mais próximo é o parque TEJO, a cerca de 5 minutos do local, sendo que a zona dispõe de vários outros parques.

Fase de seleção 

Após a RTP ter aceitado o desafio de organizar a edição de 2018, o que se confirmou na conferência de imprensa a seguir à final da edição de 2017, não houve qualquer fase oficial de licitação para a seleção da cidade anfitriã, pelo que, a 15 de maio desse ano, a estação pública de rádio e televisão de Portugal realizou uma reunião de urgência onde foi decidido que Lisboa seria a cidade anfitriã do evento.

Porém, logo após esse anúncio, várias vozes críticas se levantaram a contestarem a decisão da estação. Os críticos queriam que a emissora levasse a cabo um concurso oficial para decidir qual a cidade-sede do Festival, utilizando o argumento de que o processo acontecia desde 2011 e que se havia repetido todos os anos nos países anfitriões do certame.

Mesmo assim, a RTP e a UER (organismo responsável pelo concurso) resolveram avaliar 4 cidades em Portugal com vista a selecionar a melhor para acomodar um evento desta dimensão: Braga, Gondomar, Lisboa e Santa Maria da Feira. A análise destas cidades seguiu critérios de avaliação específicos e ajustados aos padrões da entidade promotora para este evento e que não passaram só pela existência de uma sala de espetáculos, mas também por:

 Um local adequado para receber cerca de 10.000 espectadores;
 Um centro de imprensa internacional para 1.500 jornalistas com instalações adequadas para todos os delegados;
 Uma boa distribuição de quartos de hotel, com diferentes categorias de preços, e capacidade para acomodar pelo menos 2.000 delegados, jornalistas e espectadores credenciados;
 Uma infraestrutura de transporte eficiente, incluindo um aeroporto internacional próximo com ligações facilmente disponíveis com a cidade, local do evento e hotéis.

Durante o processo, os presidentes dos municípios de Guimarães, Faro e Santa Maria da Feira revelaram o seu interesse em concorrer para organizar a Eurovisão. O município do Porto, considerado um possível candidato a receber o certame, declarou na voz do seu presidente, Rui Moreira, que não se mostraria interessado numa potencial corrida à organização do Festival, apontando como motivos os custos avultados que o evento poderia acarretar para a cidade e que a Câmara Municipal não estaria disposta a pagar.

Por sua vez, o Conselho Metropolitano do Porto, através do seu presidente, defendeu a realização do evento na área metropolitana portuense por considerar uma igualdade de circunstâncias entre Lisboa e a cidade nortenha e preferir a descentralização do evento. Emídio Sousa, presidente do organismo, declarou que "um equipamento de excelência como o Europarque, localizado em Santa Maria da Feira, poderia vir a receber o Festival da Eurovisão", uma vez que, no raio de 30 quilómetros, contaria com "mais de 8000 quartos", referindo ainda a proximidade ao aeroporto e às grandes linhas ferroviárias.

A candidatura desta cidade ganhou ainda mais força a 31 de maio quando Emídio Sousa revelou que a candidatura do Europarque estaria a ser trabalhada e que "já existiam algumas conversas com a RTP". No mesmo dia, Espinho junta-se a Santa Maria da Feira e Gondomar entre os interessados da Área Metropolitana do Porto a acolher o evento e o presidente da Câmara Municipal da cidade, Pinto Moreira, garante que "a nave polivalente de Espinho" teria "uma área útil superior à Altice Arena".

Dias mais tarde, a 2 de junho, Frank-Dieter Freiling, chefe do Grupo de Referência da UER, afirmou que queria ver um concurso público para selecionar a cidade anfitriã do evento, apesar de saber que Lisboa seria muito provavelmente a escolhida.

O presidente da câmara de Braga, Ricardo Rio, admitiu a 5 de junho que estariam em curso conversações com a RTP para que o Parque de Exposições de Braga (posteriormente renomeado Fórum Braga) fosse o local a sediar a edição do concurso. Segundo o autarca, a suposta candidatura não se trataria de "nenhuma pretensão concreta", uma vez que seria preciso saber primeiro as condições exigidas e, só depois, o município tomaria uma decisão sobre essa matéria, considerando, contudo, que a renovação prevista para aquele espaço colocaria Braga à frente de outras cidades interessadas em receber a Eurovisão, nomeadamente a cidade vizinha de Guimarães, que já havia manifestado interesse em acolher o evento no seu Pavilhão Multiusos.

A primeira reunião entre os responsáveis da RTP e o Grupo de Referência da UER teve lugar a 13 de junho, em Genebra, onde os responsáveis portugueses entregaram uma pasta com as possíveis locais que poderiam acolher a competição.

Chave 
 Cidade anfitriã

Finalmente, foi a 25 de julho de 2017 que a RTP e a UER, em conferência de imprensa, revelaram que Lisboa seria a cidade a sediar o Festival Eurovisão da Canção 2018. Jon Ola Sand, supervisor executivo do concurso desde 2011, indicou que "a cidade apresentou uma proposta exemplar" e que estaria ansioso para trabalhar em conjunto com a emissora portuguesa no sentido de "fazer a Eurovisão mais emocionante de sempre".

Eventos paralelos 

No dia em que a cidade anfitriã e o local dos espetáculos foram revelados, houve também a confirmação dos locais onde iriam ocorrer outros eventos relacionados com o concurso, como a Blue Carpet (em português: Passadeira Azul), o local da Eurovision Village (em português: Aldeia Eurovisiva) ou o EuroClub (em português: Clube Eurovisivo).

Eurovision Village 
O presidente da RTP, Gonçalo Reis, confirmou que a Câmara Municipal de Lisboa cederia a Praça do Comércio (mais conhecida como Terreiro do Paço) durante dez dias, mais concretamente de 4 de maio a 13 de maio de 2018, para aí ser instalada a Eurovision Village, com stands de promoção nacional e internacional. A Eurovision Village esteve aberta ao público diariamente, de forma gratuita, das 15:00 às 23:00.

Cerimónia de abertura e Blue Carpet 
A cerimónia de abertura e a chegada à "Passadeira Azul" (os organizadores optaram por substituir a tradicional cor vermelha pela azul, devido à proximidade do rio Tejo) ocorreu junto ao moderno Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), situado na freguesia de Belém, e foi apresentada por Inês Lopes Gonçalves, Cláudia Semedo, Pedro Granger e Pedro Penim.

EuroClub 
O EuroClub, espaço social de festa mas também de descanso para as delegações, artistas, intérpretes e fãs devidamente acreditados, esteve inicialmente para ser recebido num espaço localizado no Cais do Sodré, a boate "Lust in Rio". Porém, a 9 de março de 2018, a RTP informou que o local iria ser alterado para a Praça do Comércio, ficando no espaço do "MoMe Lisboa".

Formato 
A 16 de outubro de 2017, Gonçalo Reis, presidente do Conselho de Administração da RTP, garantiu que Portugal iria organizar "o Festival da Eurovisão mais barato de sempre" mas que teria, mesmo assim, uma proposta criativa das mais interessantes alguma vez feitas, com capacidade para "projetar Portugal". "Posso hoje afirmar que vamos fazer o Festival da Eurovisão mais barato de sempre e que estou crente que as nossas equipas criativas vão desenvolver uma das 'Eurovisões' mais interessantes de sempre", afirmou.

"As nossas equipas criativas estão a desenvolver o conceito [para] transmitir a imagem de um Portugal contemporâneo, de um Portugal aberto ao mundo, de uma cultura de inclusão, de uma cultura de tolerância, de uma cultura positiva", disse também o gestor.

Gonçalo Reis defendeu que este iria "ser um projeto mobilizador para todas as indústrias criativas, para Lisboa e para Portugal" e que iria projetar o país, avisando que este se tratava de um acontecimento "que ultrapassa a RTP", apesar de concluir que a estação pública teria "todas as condições para produzir um grande evento de televisão, para promover as nossas indústrias criativas, a indústria do entretenimento"  e que "o [Festival da] Eurovisão é algo que envolve a cidade, o turismo, todo o país.

A 21 de outubro de 2017, Daniel Deusdado, então diretor de programas da RTP, revelou que a administração não tencionava cortar valores na grelha de programação devido à organização do evento internacional. "A administração já disse que tentará fazer o mais barato Festival da Eurovisão dos últimos anos (...) também já foi dito às equipas que planeiam o orçamento para 2018 que o valor importado às grelhas de programas não será afetado pela Eurovisão... mas são previsões. A determinação da equipa que está a gerir é jogar com este equilíbrio.", afirmou.

Gonçalo Madaíl, subdiretor da RTP1, garantiu na altura que existiria um programa de voluntários para o Festival Eurovisão 2018. "Um projeto como este requer a participação de muitos voluntários a vários níveis com alguns requisitos, como o dominío da língua inglesa (...) Nesta fase não está previsto o modelo, mas será comunicado em breve", declarou.

Novas regras 
Depois da polémica em torno da escolha da cidade anfitriã do certame em 2017, do banimento da cantora russa Julia Samoylova e da retirada da Rússia do concurso, a UER lançou, a 31 de julho de 2017, um novo conjunto de regras do Festival da Eurovisão que estariam em vigor na edição de 2018, sediada em Portugal.

A partir desse momento, a emissora anfitriã do Festival teria a obrigação de "garantir que todos os concorrentes possam atuar pessoalmente no palco do concurso", sendo que todos os organismos de radiodifusão estão proibidos de enviar membros da delegação que "tenham antecedentes susceptíveis de induzir as autoridades nacionais do país anfitrião a negar o acesso ao território".

As alterações às regras, enviadas a todas as emissoras nacionais e publicadas pela emissora alemã ARD, são uma resposta específicas às ações das delegações da Ucrânia e da Rússia na temporada passada sendo que, segundo as novas regras, os dois países seriam declarados culpados. Além disso, a UER acrescentou vários parágrafos sobre a natureza não política da competição, algo que foi violado pelos dois países na edição passada, bem como a imparcialidade dos membros do júri, sendo uma reação às críticas das votações da Arménia, Azerbaijão e Ucrânia em Kiev.

Orçamento 
A 16 de maio de 2017, o presidente da RTP, Gonçalo Reis, afirmou que a estação pública iria "encontrar condições para fazer a Eurovisão sem excessos" e que seria a "Eurovisão mais económica dos últimos anos". A 26 de julho de 2017, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, anunciou que a taxa turística, em conjunto com a UER, iria financiar o evento, cujo orçamento não foi divulgado.

A 21 de outubro de 2017, Daniel Deusdado, diretor de programas da RTP, questionado sobre os custos da organização, revelou que "a Eurovisão enquanto organismo traz 5 milhões de receitas e Lisboa contribui com o local do evento e outras funcionalidades", destacando também a contribuição do Turismo de Portugal e os fundos oriundos das receitas publicitárias. Contudo, "o orçamento só será finalizado no final do ano".

A 12 de novembro de 2017, foi revelado que o orçamento para o Festival Eurovisão 2018 seria um total de 23 milhões de euros, repartidos pelos diversos organismos. A RTP entraria diretamente com 12 milhões de euros e o restante seria financiado pela Câmara Municipal de Lisboa, pelo Turismo de Portugal, pela EBU e por patrocinadores.

Já em 15 de março de 2018, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou uma proposta que aponta para uma despesa por parte do município de 5 milhões de euros, dos quais 2 milhões serão alocados só ao aluguer do Altice Arena.

Identidade visual

Slogan 
O slogan para o festival, All Aboard! (em português: Todos a Bordo!), foi revelado a 7 de novembro de 2017.

Portugal, como país, sempre conectou a Europa com o resto do mundo através do oceano e, há 500 anos, Lisboa foi o centro de muitas das rotas marítimas mais importantes do mundo. Hoje, Lisboa usou a conectividade do oceano como inspiração para o slogan All Aboard!, convidando a comunidade internacional para se juntar na edição do festival da Eurovisão deste ano.

Logótipo 
A identidade visual é caracterizada por motivos oceânicos que aludem à localização de Lisboa junto à costa e ao oceano Atlântico. Em paralelo com o logótipo principal, que retrata uma concha estilizada, foram projetados doze logótipos suplementares para simbolizar os diferentes aspetos do ecossistema marinho.

Apresentadoras 
A 8 de Janeiro de 2018, a RTP e a UER anunciaram que o concurso seria apresentado, pela primeira vez, por quatro apresentadoras do sexo feminino, sendo o conjunto composto pelas apresentadoras da RTP Catarina Furtado, Filomena Cautela e Sílvia Alberto, juntamente com a atriz Daniela Ruah. Seria a primeira vez desde 2013 que o concurso não incluiria um apresentador do sexo masculino e o segundo ano consecutivo que os apresentadores seriam do mesmo sexo.

Sorteio das semifinais 

O sorteio para determinar em que semifinal cada país participaria decorreu a 29 de janeiro de 2018, nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Lisboa. Os 37 semifinalistas foram distribuídos por seis potes, com base em padrões de votação históricos calculados pelo parceiro oficial do televoto do concurso, a empresa Digame . A distribuição dos diferentes potes ajuda a reduzir a chance de um chamado "voto de bloco" e aumenta o suspense nas meias-finais. A cerimónia foi apresentada por Sílvia Alberto e Filomena Cautela e incluiu a passagem do testemunho da Eurovisão de Vitali Klitschko, presidente da câmara de Kiev (sede do festival anterior), para Fernando Medina, presidente da câmara de Lisboa.

Equipa técnica 
A equipa técnica do evento contou com 23 nomes, sendo que mais de 70% eram portugueses. Houve ainda responsáveis vindos da Ucrânia, Bélgica, Suécia e Estados Unidos da América, entre outros países. Mais de 700 pessoas estiveram diretamente envolvidas no evento, incluindo cerca de 400 voluntários.

 Produtor Executivo – João Nuno Nogueira (Responsável máximo pelo espetáculo e pelo contacto entre a RTP, a UER e os outros líderes de projetos)
 Vice-Produtor Executivo / Produtor TV – Paulo Resende (Líder dos projetos da equipa de produção)
 Vice-Produtor Executivo / Produtor Espetáculo – Carla Bugalho (Chefe da delegação portuguesa em 2015 e 2017. Responsável pelo evento televisivo e o conteúdo dos espetáculos)
 Assistente-Produtor Executivo – Diogo Cabral (Responsável pelas áreas de Procurement e IMS)
 Chefe de Eventos e Logística – Maria Ferreira (Responsável por todos os eventos extra-Eurovisão e pela logística)
 Chefes de Produção – Ola Melzig e Tobias Åberg (Ola faz parte da equipe executiva do festival desde 2000,atuando como chefe de produção em 2002,2003,2005,2008,2012,2013 e em 2016. Tobias foi chefe de produção em 2016. Ambos são responsáveis pela estrutura técnica e implementação dos padrões concurso)
 Produtor de Linha – Luís Filipe Vieira (Tesoureiro)
 Consultoria Jurídica - Joana Ferraz (Jurista da RTP)
 Chefe de Segurança – Alexandre Coimbra (Intendente da PSP)
 Chefe do Credenciamento'' – José Pinto da Fonseca (Equipa de produção internacional da RTP)
 Gestora Comercial – Cristina Viegas (Chefe do departamento comercial da RTP)
 Chefe de Marketing e Comunicação – Marina Ramos (Chefe de marketing e comunicação da RTP)
 Porta-voz – Ana Loureiro (Responsável pela imprensa)

 Gestor Criativo – Gonçalo Madaíl (Chefe-adjunto de programas da RTP e responsável pelo Festival da Canção)
 Diretor de Artes – Nicolau Tudela (Diretor de Artes na RTP)
 Designer do Palco – Florian Wieder (Criador dos palcos de 2011, 2012, 2015, 2017)
 Designer de Luzes – Jerry Appelt (Responsável pela iluminação nos festivais de 2011, 2012 e 2017)
 Diretor Multicâmeras Sénior – Troels Lund
 Diretores Multicâmeras – Paula Macedo e Pedro Miguel Martins (Diretores de Multicâmeras na RTP)
 Produtor do Concurso – Christer Björkman (Produtor Executivo das edições de 2013 e 2016, Bjorkmann é o responsável pelo Melodifestivalen desde 2002.Ele também exerceu a função de consultor da produção executiva e responsável técnico pela sequência dos participantes).
 Diretor Geral das Câmeras – Mattias Carlsson (Diretor Geral desde 2016)
 Diretores de Palco – Marvin Dietmann e Martin Kagemark (Diretores de palco desde 2017)
 Supervisor do Guião – Nuno Galopim (Equipa criativa da RTP)   

 Participantes 
A UER anunciou a 7 de novembro de 2017 que 42 países participariam na edição do Festival. A Rússia confirmou o regresso depois de uma saída na edição precedente, onde a participação da Macedónia (ARJM) foi bloqueada provisoriamente pela UER devido a dívidas não pagas pela estação nacional do país. Entretanto, dez dias depois, a UER anunciou que a ARJ da Macedónia (atualmente Macedónia do Norte) estaria autorizada a participar no Festival, aumentando assim o número de países participantes para 43, o maior desde as edições de 2008 e 2011.

 Artistas de regresso 
 Waylon representou os Países-Baixos em 2014 como parte do grupo The Common Linnets, ao lado de Ilse DeLange, terminando em segundo lugar na final com a música "Calm After the Storm".
 Cesár Sampson foi vocalista de apoio e dançarino pela Bulgária em 2016 e fez parte do coro do mesmo país em 2017.
 Jessica Mauboy participou na edição de 2014, mais concretamente no "interval act" da segunda semifinal, interpretando a sua canção "Sea of Flags".
 SuRie foi vocalista e dançarina de apoio para a Bélgica em 2015 e esteve no coro em 2017.
 Lea Sirk foi vocalista de apoio para a Eslovénia em 2014 e fez parte do coro em 2016.
 Alexander Rybak representou a Noruega em 2009 com a canção "Fairytale", vencendo o concurso com 387 pontos.

 Semifinais 
 1ª semifinal 

 2ª semi-final 

 Final 

Os países do Big Five (Alemanha, França, Itália, Espanha, Reino Unido) e o país anfitrião Portugal, desde que participam, estão diretamente qualificados para a final. Além disso, dez países vêm das duas semi-finais, de modo a ter 26 países na final. Na final, todos os países participantes no concurso terão o direito de votar.

 Festival 

Dos 37 países que participaram nas semifinais desta edição, 19 países participaram na primeira semifinal, realizada no dia 8 de maio (terça-feira), enquanto que os outros 18 participaram na segunda semifinal, realizada no dia 10 de maio (quinta-feira).

Em cada semifinal, classificaram-se para a final os 10 países que tiveram melhor pontuação. Na primeira, votaram os países participantes e mais 3 finalistas: Portugal, Espanha e Reino Unido. Na segunda, também votaram os países participantes, bem como os outros 3 finalistas: França, Alemanha e Itália. Em cada espetáculo (semifinais e final), nenhum país pôde votar em si próprio.

A final ocorreu no dia 12 de maio (sábado), contando com 26 países concorrentes (10 de cada semifinal + países do Big 5: Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido + país anfitrião: Portugal).

A ordem de atuação foi revelada no dia 3 de abril de 2018.

 Semifinal 1 

 1.Contém uma frase em hebreu, cantada duas vezes

 Resultados 

 Júri 

 12 pontos 
Os países em negrito deram o máximo de 24 pontos (12 pontos do júri e do televoto) ao participante especificado. Os países que receberam 12 pontos foram os seguintes:

 Televoto 

 12 pontos 
Os países em negrito deram o máximo de 24 pontos (12 pontos do júri e do televoto) ao participante especificado. Os países que receberam 12 pontos foram os seguintes:

 Semifinal 2 

 4.Contém algumas frases no dialeto torlak.
 5.Apesar de o título estar em inglês, o tema é cantado integralmente em georgiano.

 Resultados 

 Júri 

 12 pontos 
Os países em negrito deram o máximo de 24 pontos (12 pontos do júri e do televoto) ao participante especificado. Os países que receberam 12 pontos foram os seguintes:

 Televoto 

 12 pontos 
Os países em negrito deram o máximo de 24 pontos (12 pontos do júri e do televoto) ao participante especificado. Os países que receberam 12 pontos foram os seguintes:

 Final 

 Resultados 

 Júri 

 12 pontos 
Os países em negrito deram o máximo de 24 pontos (12 pontos do júri e do televoto) ao participante especificado. Os países que receberam 12 pontos foram os seguintes:

 Televoto 

 12 pontos 
Os países em negrito deram o máximo de 24 pontos (12 pontos do júri e do televoto) ao participante especificado. Os países que receberam 12 pontos foram os seguintes:

 Outros países 
Para um país ser elegível para participar no Festival Eurovisão da Canção, precisa de ser um membro ativo da União Europeia de Radiodifusão (UER) ou, no caso de membros associados, ter a sua participação aprovada pela instituição.

 Membros ativos da UER 

 Membros associados da UER 
Os membros associados são as agências audiovisuais de caráter nacional que operam fora da Área Europeia de Radiodifusão.

 Não-membros da UER 

 Transmissão do Festival 

 Países participantes 

 Países não participantes 

 Álbum oficial Eurovision Song Contest: Lisbon 2018''' é o álbum de compilação oficial da edição do Festival, lançado pela União Europeia de Radiodifusão e distribuído pela Universal Music Group digitalmente a 20 de Abril de 2018. O álbum conta com todas as 43 participações, incluindo os semifinalistas que não se classificaram para a final.

Ligações externas 
  

Festival Eurovisão da Canção
Festival Eurovisão da Canção 2018
Eventos em Lisboa
2018 na televisão em Portugal